Glinje je ime več krajev:
 Glinje, Braslovče (Slovenija)
 Glinje, Cerklje na Gorenjskem (Slovenija)
 Glinje, Avstrija (nem. Glainach) (Avstrija)
 Glinje, Ugljevik (Bosna in Hercegovina)